Il doppio dell'Athens Trophy 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Andrea Betzner e Judith Wiesner erano le detentrici del titolo, ma solo Wiesner ha partecipato in coppia con Sabrina Goleš.

Goleš e Wiesner hanno battuto in finale 7–5, 6–0 Silke Frankl e Sabine Hack.

Teste di serie
 Sabrina Goleš /  Judith Wiesner (campionesse)
 Gabriela Mosca /  Emilse Rapponi-Longo (primo turno)
 Iva Budařová /  Patrícia Medrado (quarti di finale)
 Anna-Karin Olsson /  Alison Scott (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Athens Trophy 1988